5. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 5. Arrondissement (Lyon)
 5. Arrondissement (Marseille)
 5. Arrondissement (Paris)

Siehe auch:
 5ème Arrondissement